Сезон 2018/19 стал 117-м в истории розыгрыша Кубка Испании по футболу, также известного как Кубок Короля (). Согласно регламенту, в турнире принимают участие 83 команды из разных городов Испании. Победитель турнира получает право сыграть в Лиге Европы, начиная с группового раунда, и стать участником розыгрыша Суперкубка Испании.

Победителем турнира стала «Валенсия», обыгравшая в финале «Барселону» со счётом 2-1, это 8-й титул в истории клуба. Следует отметить, что в последний раз «летучие мыши» выиграли кубок ещё в 2008 году. Но так как «Барселона» выиграла чемпионат, а «Валенсии» удалось завершить сезон в топ-4 (что дало возможность играть клубу в Лиге чемпионов), право участия в Лиге Европы было отдано «Севилье».

Ход турнира

Команды-участники

Матчи

Первый отборочный раунд

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

Финальный этап

Сетка турнира

1/16 финала 
Первые матчи состоялись 30-31 октября – 1 ноября*, ответные — 4-6 декабря 2018.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 8-10 января, ответные — 15-17 января 2019.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 22-24 января, ответные — 29-31 января 2019.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 6-7 февраля, ответные — 27-28 февраля 2019.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
Официальный веб-сайт Королевской испанской футбольной федерации 
Кубок Короля на сайте LFP 

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 2018 году
Спорт в Испании в 2019 году